«Два холма» — российский комедийный фантастический телесериал в жанре постапокалипсис видеосервиса «START».

Премьерный показ первого сезона состоялся на видеосервисе «START» 28 апреля 2022 года. 8 июля 2022 года вышел 14 эпизод первого сезона «Фильм о фильме. Два холма», с подзаголовком «Все о подругах и приматах» — это документальный фильм, рассказывающий о съемках сериала.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 2140 году, через сто десять лет после того, как в результате применения биологического оружия на Земле вымерли практически все мужчины. Оставшиеся женщины создали идеальный мир, в котором нет войн, болезней и насилия. Они живут в небольших городках в гармонии с природой. В каждом городе есть несколько тщательно отобранных мужчин, задача которых — продление человеческого рода. Однако не все оставшиеся мужчины согласны подчиняться законам и правилам, установленным женским большинством, такие собираются небольшими группами в развалинах городов, разыскивая продукты и вещи оставшиеся от прежней цивилизации. Женщины презрительно называют их «приматами». Основной закон «приматов» — право сильного, победитель получает все — алкоголь, лучшую еду, женщин.

В одном из городов женщин, проживает молодая учительница Рада. Город, расположенный недалеко от заброшенных руин Москвы, называется Два Холма. Однажды Рада, сопровождающая школьную экскурсию в Москву, попадает в плен к «приматам», но ее спасает местный житель Гера. Рада возвращается в Два Холма, но и Гере приходится бежать из своей группы, так как он смертельно обидел предводителя «приматов» — Барона. Благодаря счастливой случайности Гере удается проникнуть в город Два Холма, где его принимают за Хранителя семени и окружают заботой и вниманием. Там он снова встречается с Радой и между ними возникает симпатия, переходящая в настоящую любовь. Постепенно выясняется, что во внешне благополучном и цветущем городе Два Холма не все благополучно — Мать города Вера Надеждовна, замешана в контрабандной торговле, она тесно связана с вождем «приматов» Бароном, нарушая все законы города. Мама Рады пытается выиграть выборы и стать новой Матерью города, но Вера Надеждовна применяет самые грязные методы чтобы провалить конкурентку. Она вызывает в город «приматов» Барона и сваливает вину за случившееся на Геру, Раду, ее мать и бабушку. Женщины, по приговору суда, отправляются в колонию, где в строжайшей тайне незаконно выращиваются священные яблоки для Двух Холмов. И руководит этой аферой Мать города Вера Надеждовна. В колонию проникают Гера и Барон и поднимают там восстание. Из другого города приезжает с проверкой Верховная Мать и разоблачает Веру Надеждовну, новой матерью Двух Холмов становится мама Рады.

Актёры и персонажи

В главных ролях 
 Рада Еленовна — молодая учительница в городе Двух Холмов — Пелагея Невзорова
 Гера, парень из поселка «приматов» — Никита Кологривый
 Зоя Пожарская, бабушка Рады — Жанна Эппле
 Елена Зоевна, мама Рады — Анна Снаткина
 Барон, предводитель «приматов» — Владимир Епифанцев
 Вера Надеждовна, мать города Двух Холмов — Светлана Камынина
 Юлий, хранитель семени — Филипп Бледный
 Ия, подруга Рады — Ольга Веникова

В ролях 
 дедушка Геры — Валерий Скорокосов
 Крыса — Андрей Скороход
 певица Ракушечка — Лина Подлужная

Съемки сериала 
Съемки сериала проходили с августа по ноябрь 2021 года. Натурные съемки города Двух Холмов проводились в парке Галицкого в Краснодаре.

Список сезонов

См. также 

Фильм «Сексмиссия» (Польша, 1984)

Примечания 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2022 году
Комедийные телесериалы России
Фантастические телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Сериалы видеосервиса START